Det finns bara krig () — дебютный студийный альбом шведской индастриал-метал-группы Raubtier, вышедший в 2009 году.

Список композиций

Синглы 
 Kamphund
 Legoknekt 
 Achtung panzer

Участники записи 
 Пер Хулкофф — вокал, гитара, клавишные, программирование;
 Тоббе Энглунд — бас-гитара, бэк-вокал;
 Маттиас Линд — ударные.

Альбомы 2009 года
Альбомы Raubtier